Wicklow (plaats), een stad in Ierland
Wicklow (kiesdistrict), een kiesdistrict van Ierland
County Wicklow, een graafschap van Ierland
Wicklow Way, een langeafstandswandelpad in Ierland